är ett av de vanligaste japanska efternamnen, med betydelsen "foten av berget".

Personer  
Yohji Yamamoto (f. 1943), japansk modedesigner.
Gonnohyoe Yamamoto (1852-1933), japansk amiral och premiärminister
Isoroku Yamamoto (1884-1943), japansk amiral under andra världskriget.
Sakon Yamamoto (f. 1982), japansk racerförare.
Hiro Yamamoto, (f. 1961) amerikansk musiker, medlem i bandet Soundgarden.
Mariko Yamamoto
Takashi Yamamoto (f. 1978), japansk simmare, silvermedaljör i 200 meter fjäril från OS 2004 i Aten.
Loso Yamamoto (f. 1991), svensk artist, mer känd under namnet Lorentz, använder detta som en pseudonym

Film 
 Herr Yamamoto hittar hem (originaltitel: Yamamoto san), fransk kortfilm från 2003.
 Admiral Yamamoto (originaltitel: Rengo kantai shirei chôkan: Yamamoto Isoroku), japansk film från 1968.

WP:Projekt Japan
Japanska efternamn